Кубок европейских чемпионов по хоккею с шайбой 2006 года — 2-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов под эгидой ИИХФ, проходивший с 5 по 8 января 2006 года в Санкт-Петербурге, Россия. Все игры кубка уже второй год подряд прошли в Ледовом дворце города Санкт-Петербург, домашней арене клуба СКА. В турнире принимали участие шесть чемпионов европейских стран, которые имеют наивысший рейтинг ИИХФ. Таким образом, участниками стали «Фрёлунда» от Швеции, «Кярпят» от Финляндии, «Давос» от Швейцарии, «Пардубице» от Чехии, «Слован» Братислава от Словакии и «Динамо» Москва от России.

Победителем стало московское «Динамо», победившое в финале «Кярпят» со счётом 5:4 по буллитам. Решающий буллит, принёсший динамовцам победу, реализовал Игорь Мирнов. Самым ценным игроком турнира второй год подряд был признан Максим Сушинский. Он же разделил звание лучшего бомбардира турнира вместе с одноклубником Михаилом Грабовским, набрав 8 очков в 3 матчах.

Предварительный раунд

Дивизион Глинки 

Время местное (UTC+4).

Дивизион Рагулина 

Время местное (UTC+4).

Финал 

Время местное (UTC+4).

Рейтинг и статистика

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Самый ценный игрок (MVP):

Лучшие игроки:

Сборная всех звёзд:

Ссылки 

 
 
 

2006